Mobile Fighter G Gundam, также известный как , сокращенно  — аниме-сериал, являющийся частью серии Gundam. Действие происходит в «Будущем» веке, космические колонии, представляющие разные страны, решили каждые четыре года проводить турнир , чтобы улаживать политические разногласия. Каждая колония направляет по одному борцу — пилоту мобильной брони «Гандама» (управляемого боевого робота, также называемого «мобильным доспехом»). Пилоты сражаются на Земле, пока не останется только один, побеждающая страна получает право управлять всеми колониями до следующего турнира. Главным героем G Gundam является Домон Кассю — пилот Гандама во время тринадцатого турнира.

Роли озвучивали 
 Томокадзу Сэки — Домон Кассю
 Юри Амано — Рейн Микамура
 Хотю Оцука — Чибоде Крокет
 Каппэй Ямагути — Сай Сайчи
 Такуми Ямадзаки — Джордж же Санд
 Хидэнари Угаки — Арго Гульски
 Ёсукэ Акимото — Тохо Фухай / Мастер Азия
 Хидэюки Хори — Шварц Брудер / Кёдзи Кассю
 Наруми Хидака — Алленби Бёрдсли
 Мотому Киёкава — Доктор Микамура
 Нобуо Тобита — Урубэ Исикава
 Ай Сато — Микино Кассю
 Ая Хисакава — Акино
 Эйсукэ Ёда — Хан
 Хироко Эмори — Джина
 Иссэй Футамата — Сидзяма
 Дзюнъити Сугавара — Гара
 Дзюрота Косуги — Мирабо
 Каэ Араки — Кэт Лонари
 Кадзуо Ока — Епископ Реймонд
 Кинрю Аримото — Доктор Рэйдзо Кассю
 Фусиги Ямада — Хой

Список серий

Критика 
Телевизионные рейтинги G Gundam на японском телевидении 1994—1995 годов были не очень высокими. Согласно Nikkei Business Publications, сериал смотрело в среднем 4,02 % зрителей из Токио и региона Канто в течение трансляции всех 49 серий. Суммарный рейтинг был выше, чем у предыдущего аниме-серила Victory Gundam и немного ниже, чем у последующего Mobile Suit Gundam Wing. Что касается критических отзывов, они были противоречивыми. G Gundam не использует тематику военной драмы предыдущих частей, и общий тон сериала сильно отличается, действие происходит вне основной временной линии («Вселенский век»); крупномасштабные вооруженные конфликты были заменены на турнир боевых искусств. По словам режиссёра Ясухиро Имагава, он подвергся суровой критике за эти решения и от поклонников серии, и от коллег. Однако позднее G Gundam был в Японии очень популярен.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Sunrise
G Gundam